Александр Скородумов:
 Скородумов, Александр Евгеньевич (род. 1933) — советский художник, график, член СХ СССР.
 Скородумов, Александр Иванович (род. 1948) — советский и российский военачальник, генерал-полковник